Лестрем () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Лиллер. Расположена в 13 км к северу от Бетюна и в 32 км к западу от Лилля, в 17 км от автомагистралей А25 и N41, на обоих берегах реки Лав.

Население (2018) — 4 610 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Эме XVI века, восстановленная, как и весь город, после Первой мировой войны

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 1,0 %
 промышленность — 73,5 %
 строительство — 1,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 16,6 %
 государственные и муниципальные службы — 7,2 %

Уровень безработицы (2017) — 8,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 23 840 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Лестрема с 2010 года занимает Жак Юрлю (Jacques Hurlus). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список был единственным.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Коммуны департамента Па-де-Кале